Kombinace písmen I, F a F může znamenat:

 iff, if and only if (právě když) – implikátor matematické logiky nebo logického programování
 Identification friend or foe – elektronický systém k identifikaci objektů (cílů)
 International Floorball Federation – Mezinárodní florbalová federace

Externí odkazy